Joseph Merhi ist der Name folgender Personen:

* Joseph Merhi (Bischof) (1912–2006), libanesischer Geistlicher, Bischof von Kairo
 Joseph Merhi (Regisseur) (* 1953), britischer Filmregisseur